Наср ( — победа)

Также — «рассыпанная речь» (проза, писание), например, матн может быть написан в форме насра, не только поэзии — назма. Считается, что назм и наср существовали до создания Корана, который является третьей формой литературного арабского языка.
Поэтому Священное Писание христиан (или Священное писание до Корана) также называется Наср.
Христианская вера предшествовала исламу, и наср может означать «вера» в целом, в том числе, и ислам.
 
Персоналии
 Наср (имя) — мужское имя арабского происхождения
 Наср I — саманидский эмир
 Наср ибн Мухаммад — эмир Гранады.
 Наср, Рамси (род. 1974) — нидерландский писатель и актер.
 Наср, Сейид Хоссейн (род. 1933) — иранский философ, религиовед, специалист по истории мысли (прежде всего, по суфизму).
 Наср, Фелипе — бразильско-ливанский автогонщик.
 Наср, Вали реза — ирано-американский политолог.
В составе мусульманских имен
 Насралла, Хасан — генеральный секретарь Хезболлы 
Наср
 Наср (мифология) — идол арабской мифологии
  — автомобильная компания
  — район Каира
 Насриды — династия мусульманских правителей правивших Гранадским эмиратом с 1230 по 1492 годы. Основатель — Наср ибн Мухаммад
 Баб эн-Наср — ворота в Каире и Алеппо.
 Сура Ан-Наср — 110 сура Корана.

См. также 
 
 
 Галиб ( — «Победитель») — арабское имя.